CDC  se poate referi la:
 Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (SUA), o agenție guvermanetală a SUA pentru sănătate publică
 Control Data Corporation, o fostă companie cunstructoare de supercomputere